Levijatan se može odnositi na:
 Levijatan, u Bibliji, mitološka vodena neman; personifikacija Sotone
 Levijatan (knjiga), djelo Thomasa Hobbesa
 Levijatan (Leviafan), roman Borisa Akunina